

Sigle 
 Frontovoj Bombardirovschik –  bombardiere di prima linea
 Full Board – Pensione completa – Termine alberghiero
 Frecciabianca – categoria di servizio dei treni di Trenitalia
 Facebook – acronimo per il social network

Codici 
 FB – codice vettore IATA di Bulgaria Air

Musica 
 F♭ – fa bemolle secondo la notazione inglese

Sport 
 FB – abbreviazione di Fenerbahçe Spor Kulübü, squadra calcistica turca
 FB – abbreviazione di fullback, ruolo utilizzato nel football americano.

Altro 
 FB – targa automobilistica di Feldbach (Austria)
 FB – targa automobilistica di Wetteraukreis (Germania) 
 FB – Führerbunker il nome comunemente utilizzato per indicare il complesso sotterraneo, sito a Berlino, nel quale Adolf Hitler si è suicidato il 30 aprile 1945